A deficiência de ALA (ácido delta-aminolevulínico) desidratase é um tipo de porfiria hepática.

Porfirias